George Smith kan syfta på:
George H. Smith, född 1949, amerikansk författare
George E. Smith, född 1930, nobelpristagare i fysik 2009
George T. Smith, född 1916, amerikansk politiker och jurist
George Albert Smith (filmregissör), filmregissör som gjorde tidiga filmer
George Albert Smith (mormon), född 1870 död 1951, åttonde presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
George Smith, född 1840 död 1876, engelsk assyriolog